Astecas — em inglês, Aztec
Código Aztec
Aztec (Novo México)

Desambiguações de topônimos